«Олег и Айна» () — художественный телевизионный фильм режиссёра Александра Лейманиса, снятый по заказу Гостелерадио СССР на Рижской киностудии в 1973 году.

Премьера фильма на Центральном телевидении состоялась в 1973 году.

Сюжет 
Действие фильма проходит на одном из крупных рижских предприятий. Фрезеровщик Олег Щербаков, после защиты диплома технического ВУЗа, переходит на инженерную должность в конструкторское бюро. Там он знакомится со своей коллегой Айной, автором проекта реорганизации производства.

Молодые люди испытывают чувство взаимной симпатии, помогают друг другу и встречаются свободными вечерами. Будучи хорошим практиком, Олег делает ряд удачных предложений, но со временем начинает сомневаться в правильности выбранного пути.

Вскоре приходит известие о переоснащении и реконструкции завода, которое должно пройти без сокращения производства. Предприятие в сложившихся условиях должно будет работать не снижая производственной нагрузки, для чего намечено организовать инженерные группы в каждом цехе.

Главная ответственность ложится на вновь организуемый экспериментальный участок, создаваемый по отложенному было проекту Айны. Олег, собравшийся подать заявление об уходе, остаётся и включается в работу над осуществлением поставленной задачи.

В ролях 
 Анатолий Грачёв — Олег
 Лилита Озолиня — Айна
 Улдис Думпис — Эдуард
 Роландс Загорскис — Андрис
 Янис Грантиньш — Петерис
 Александр Боярский — Жарковский
 Эльза Радзиня — мать Айны
 Велта Лине — мать Олега
 Аквелина Ливмане — Илга
 Вайронис Яканс — Гулбис
 Улдис Лиелдиджс — директор завода
 Петерис Лиепиньш — фрезеровщик

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Александр Корин, Николай Розанцев
 Режиссёр-постановщик: Александр Лейманис
 Оператор-постановщик: Марис Рудзитис
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник-постановщик: Виктор Шильдкнехт
 Звукооператор: Анна Патрикеева
 Режиссёр: В. Озере
 Оператор: И. Хофманис
 Художник по костюмам: Наталия Шапорина
 Художник-гримёр: М. Целма
 Монтажёр: Э. Прейсс
 Редактор: И. Черевичник
 Директор: Л. Лиепиня

Примечания

Ссылки 
 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1973 года
Телефильмы Рижской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР